Пьер Леви (, род. 1956, Тунис) — французский философ, культуролог, медиатеоретик, исследователь влияния цифровых технологий в области культуры и когнитивных наук. Основоположник концепции «коллективного интеллекта». Преподаватель факультета коммуникаций университета Оттавы. Пьер Леви является членом королевского общества Канады и получил несколько наград за академические заслуги.

Биография 
Пьер Леви —  один из известных философов, работающих в области киберпространства и цифровых коммуникаций. Он написал десятки книг, которые были переведены более чем на 12 языков и используются в рамках различных образовательных программ многими университетами по всему миру. Его основной труд «Коллективный интеллект: развитие человечества в киберпространстве» был опубликован во Франции в 1994 году и впоследствии переведён на английский язык. Пьер Леви продолжил развивать концепцию виртуальности как аспекта реальности Жиля Делёза.

В начале 1990 года Пьер Леви написал книгу об объединении компьютерных сетей и гипертекстовой коммуникации. Его теория познаваемого пространства и «космопедия» предвосхитили появление Википедии и эффективность системы распределённых знаний в целом.

С 1993 по 1998 годы Пьер Леви был профессором университета Париж VIII, где изучал концепцию коллективного интеллекта и общества, основанного на знаниях. Он являлся участником многих научных дискуссий о киберкультуре.
С 1995 по 1997 годы он являлся членом редколлегии журнала «Revue» (виртуального проекта центра Помпиду в Париже), был автором доклада о киберкультуре в Совете Европы в 1996 году.

В главе Интерактивность, из его книги «Киберкультура» (2001), Пьер Леви утверждает, что аналоговая связь (телефон, почта и т. д.) отличается от цифровой связи (электронная почта, чаты и пр.) с точки зрения временной организации и материальной заинтересованности их коммуникационной системы. Он утверждает что интерактивность — это не точный термин, который «больше связан с поиском решения проблемы, необходимостью разработки новых способов создания и оценки способов коммуникации, чем с простой, уникальной характеристикой описывающей данную систему».

В своей работе «В преддверии виртуальной реальности: реальность в эпоху цифровых технологий» Пьер Леви исследует способы виртуализации всех аспектов нашей жизни, начиная от медиа, взаимодействующих через язык в реальном времени, до наших действий с помощью технологий и наших социальных отношений через институты. И в каждом случае механизм один и тот же: мы создаём какой-нибудь артефакт, более или менее материальный, который позволяет нам перейти от непосредственного «здесь и сейчас» к проблематике, открывающей новые возможности.

Проекты 
Проект Пьера Леви «Collective Intelligence Lab» акцентирует внимание на развитии «экономики знаний» в целях совершенствования управления знаниями, так же как и часть его работ по проектированию универсальной системы для семантической адресации электронных документов.

Награды и премии 
В 2004 году Пьер Леви был признан членом королевского общества Канады.

Библиография 
 Lévy P., L’Œuvre de Warren McCulloch, in «Cahiers du CREA», 7, Paris 1986, pp. 211—255
 Lévy P., Analyse de contenu des travaux du Biological Computer Laboratory (BCL), in «Cahiers du CREA», 8, Paris 1986, pp. 155—191.
 Lévy P., La Machine Univers. Création, cognition et culture informatique, La Découverte, Paris 1987.
 Lévy P., Les Technologies de l’intelligence. L’avenir de la pensée à l’ère informatique, La Découverte, Paris 1990.
 Lévy P., L’idéographie dynamique. Vers une imagination artificielle?, La Découverte, Paris 1991.
 Lévy P., Authier M., Les Arbres de connaissances, La Découverte, Paris 1992.
 Lévy P., Le cosmos pense en nous, in «Chimères», XIV, 1992, poi in Id., Chambat P. (a cura di), Les Nouveaux Outils de la pensée, Éditions Descartes, Paris 1992.
 Lévy P., De la programmation considérée comme un des beaux-arts, La Découverte, Paris 1992.
 Lévy P., L’Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, La Découverte, Paris, 1994.
 Lévy P., Qu’est-ce que le virtuel?, La Découverte, Paris 1995.
 Lévy P., Cyberculture. Rapport au Conseil de l’Europe dans le cadre du projet «Nouvelles technologie: coopération culturelle et communication», Odile Jacob, Paris 1997.
 Lévy P., Labrosse D., Le Feu libérateur, Arléa, Paris 1999.
 Lévy P., World Philosophie: le marché, le cyberespace, la conscience, Odile Jacob, Paris 2000.
 Lévy P., Cyberdémocratie. Essai de philosophie politique, Odile Jacob, Paris 2002.
 Lévy P., The Semantic Sphere 1. Computation, Cognition and the Information Economy, ISTE / Wiley, London and NY, 2011.
 Lévy P., Société du savoir et développement humain, in P. Imbert (a cura di), Le Canada et la société des savoirs, CR Université d’Ottawa, Ottawa 2007, pp. 115—175.
 Lévy P., Toward a Self-referential Collective Intelligence: Some Philosophical Background of the IEML Research Program, First International Conference, ICCCI 2009, Wroclaw (Poland) 10.2009, in N.N. Than, K. Ryszard, C. Shyi-Ming (a cura di), Computational Collective Intelligence, Semantic Web, Social Networks and Multi-agent Systems, Springer, Berlin-Heidelberg-NY 2009, pp. 22-35.
 Lévy P., Algebraic Structure of IEML Semantic Space, CI Lab Technical Report, 2009, https://web.archive.org/web/20110722151833/http://www.ieml.org/spip.php?article152.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Пьером Леви об IEML
 Пресс-релиз университета Оттавы
 Конференции Пьера Леви — видео
 Киберкультура (2001)

Философы XXI века
Философы XX века
Философы Франции
Постмодернизм
Члены Канадского королевского общества
Коллективный интеллект